Norse bezeichnet:

 Norse Atlantic Airways, norwegische Billigfluggesellschaft

Norse ist der Familienname von:

 Harold Norse (1916–2009), US-amerikanischer Schriftsteller und Lyriker